Pyarnu kan syfta på följande platser:

Estland 

 Pärnu Jõgi, å, 
 Pärnu, länshuvudort, Pärnu län, Pärnu linn, 

Robotskapade Estlandförgreningar